El nombre de Iglesia de San Lucas es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Lucas.

Santos 
 San Lucas el Evangelista, santo católico – Festividad: 18 de octubre.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania 
 Iglesia de San Lucas (Lukaskirche), en la ciudad de Berlín;
 Iglesia de San Lucas (Lukaskirche), en la ciudad de Dresde;
 Iglesia de San Lucas (Lukaskirche), en la ciudad de Frankfurt;
 Iglesia de San Lucas (Lukaskirche), en la ciudad de Münster;
 Iglesia de San Lucas (Lukaskirche), en la ciudad de Ratisbona;
 Iglesia de San Lucas (St.-Lucas-Kirche), en la ciudad de Scheeßel;

en Chile 
 Iglesia de San Lucas, en la localidad de Caspana;
 Iglesia de San Lucas, en la localidad de Toconao;

en España 
 Iglesia de San Lucas Evangelista, en la localidad de Cheste, Valencia;
 Iglesia de San Lucas, en la localidad de Jerez de la Frontera, Cádiz;
 Iglesia de San Lucas (B.I.C. 1996), en la ciudad de Toledo;

en Grecia 
 Iglesia de San Lucas, en la región de Fócida;

en Italia 
 Iglesia de San Lucas, en la ciudad de Génova;
 Iglesia de San Lucas Evangelista, en la ciudad de Venecia;

en México 
 Templo de San Lucas, en la localidad de Áporo, Michoacán;

en Perú 
 Iglesia de San Lucas, en la localidad de Colán, primera iglesia construida por los españoles en Perú ();

en Suiza 
 Iglesia de San Lucas (Lukaskirche), en la ciudad de Basilea.

Iglesias con advocación conjunta

en Italia 
 Iglesia de San Lucas y Santa Martina, en la ciudad de Roma;